Miquel Blanch i Coll: llibreter i autor de teatre, contes, narracions i poemes (Banyoles, 1925 - 2000)
 Miquel Blanch i Roig: compositor, pianista i director de cors català (Castellbisbal, 30 d'octubre de 1889 - Barcelona, 11 de setembre de 1936)
 Miquel Blanch (motociclista): pilot de trial català que competí durant la dècada del 1970